Termes ist:

 die russische Schreibweise von Termiz, einer Stadt in Usbekistan
 in der Antike eine Stadt der Arevaci in Hispania Tarraconensis, heute Montejo de Tiermes in Kastilien und León, Spanien

der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Termes (Ardennes), ehemalige Gemeinde im Département Ardennes
 Termes (Aude) im Département Aude
 Termes (Lozère) im Département Lozère

mit Namenszusatz:
 Termes-d’Armagnac im Département Gers